Khénifra (stad), stad in Marokko
 Khénifra (provincie), provincie in Marokko